Dysthe ist der Name von

 Dag Kristian Dysthe (* 1965), norwegischer Physiker
 Kristian Barstad Dysthe (* 1937), norwegischer Mathematiker, Mitglied der Norwegischen Akademie der Wissenschaften
 Olga Dysthe (* 1940), norwegische Schriftstellerin
 Pernille Dysthe (* 1961), norwegische Journalistin
 Roald Dysthe (1903–1997), norwegischer Geschäftsmann
 Sven Ivar Dysthe (1931–2020), norwegischer Möbel- und Industriedesigner
 Trinelise Dysthe (* 1933), norwegische Innenarchitektin und Journalistin